Les Contes de Grimm désignent les Contes de l'enfance et du foyer, un recueil de contes populaires de Jacob et Wilhelm Grimm. 

Il est également porté par de nombreuses œuvres dérivées de ces contes :
 Les Contes de Grimm (Grimm), une série télévisée américaine ;
 Les Contes de Grimm (Sechs auf einen Streich), une série télévisée allemande ;
 Les Contes de Grimm : Cendrillon (Aschenputtel), un téléfilm allemand ;
 Les Contes de Grimm : Le Nain Tracassin (Rumpelstilzchen), un téléfilm allemand ;

Voir aussi